Burlingame ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burlingame (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Cass County, Illinois
 Burlingame (Kalifornien), Stadt (City) im San Mateo County, Kalifornien
 Burlingame (Kansas), Stadt (City) im Osage County, Kansas
 Burlingame (Oregon), Neighborhood von Portland, Oregon

Burlingame ist der Familienname folgender Personen:

 Anson Burlingame (1820–1870), US-amerikanischer Jurist und Diplomat, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Charles Burlingame (1949–2001), Pilot des American Airlines Flight 77
 Edward L. Burlingame (1848–1922), US-amerikanischer Journalist und Herausgeber
 Jeff Burlingame (* 1971), US-amerikanischer Autor
 Michael Burlingame (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Ryan Burlingame, kanadischer Biathlet

im NRHP gelistete Objekte:
 Burlingame Railroad Station, in Burlingame, Kalifornien, ID-Nr. 78000769
 Burlingame School, in Belt, Montana, ID-Nr. 92000575
 George L. Burlingame House, in Houston, Texas, ID-Nr. 87002243
 Burlingame-Noon House, in Cumberland, Rhode Island, ID-Nr. 74000048

Siehe auch:

 Burlingham